Los megalosauroideos (Megalosauroidea, anteriormente también conocidos como Spinosauroidea -"lagartos espinosos"- o Torvosauroidea, según los autores) es una superfamilia de dinosaurios terópodos tetanuros que vivieron desde el Jurásico medio hasta el Cretácico superior (hace entre 170 y 84 millones de años aproximadamente, entre el Bajociano y el Santoniense), en lo que hoy es Europa, América, Asia y África.

Sistemática 
El clado Megalosauroidea es definido como Megalosaurus bucklandii y todos los taxones que comparten un más reciente ancestro común con este que con Allosaurus fragilis o Passer domesticus.

El nombre Spinosauroidea ha sido usado a veces en lugar de Megalosauroidea. La superfamilia Spinosauroidea fue nombrada en 1915 por Ernst Stromer. Es un sinónimo más moderno de Megalosauroidea en casi todos los análisis filogenéticos modernos, y es por tanto redundante. Spinosauroidea fue definido como clado en 1998 por Paul Sereno como el nodo que contiene al ancestro común de Spinosaurus y Torvosaurus y a todos sus descendientes. Thomas Holtz en 2004 definió un clado rama con el mismo nombre conteniendo a todas las especies más cercanas a Spinosaurus que a Passer domesticus. La ICZN mantiene que incluso los nombres de clados (los cuales aún no tienen ningún cuerpo que los supervise) deberían ser reemplazados si tienen un taxón sufijo tradicional y son sinónimos de taxones jerárquicos en o bajo el nivel de superfamilia. La primacía de Megalosauroidea no fue seguida en mucha de la literatura paleontológica durante la década de 1990 y principios de 2000. Una serie de artículos apoyando la validez de Megalosaurus como género, las relaciones de los megalosauroides, y la ubicación de los "espinosauroides" entre ellos, publicados entre 2008 y 2010 han mostrado que Megalosauroidea es de hecho el nombre válido para el grupo.

La clasificación de los megalosauroides sigue un estudio hecho por Benson en 2010. Nótese que varios taxones "comodines" que son probablemente megalosauroides fueron excluidos del árbol final, incluyendo Magnosaurus, Piveteausaurus y Streptospondylus. Más tarde, Magnosaurus y Streptospondylus fueron añadidos en el árbol final. Estos son conocidos a partir de restos muy fragmentarios como para permitir una clasificación confiable. Algunos de estos taxones 'comodines', como Poekilopleuron y Megaraptor, han sido considerados como posibles megalosauroides en el pasado, pero el análisis encontró que son probablemente alosauroides.

Carrano, Benson & Sampson (2012) llevaron a cabo un análisis filogenético mucho mayor de los Tetanurae que incluyó muchos más taxones. Ellos usaron el nombre de clado Megalosauria (Bonaparte, 1850) en sus análisis y lo definieron como el nodo que abarca a Megalosaurus, Spinosaurus, su más reciente ancestro común y a todos sus descendientes. Más aún, nombraron a una nueva familia de megalosauroides, Piatnitzkysauridae para incluir a todos los megalosauroides más cercanamenete relacionados con Piatnitzkysaurus que a Spinosaurus o Megalosaurus. Dentro de Megalosauridae se nombró una nueva subfamilia, Afrovenatorinae, para incluir a todos los megalosáuridos más cercanamente relacionados con Afrovenator que a Megalosaurus. A diferencia del análisis de Benson et al., 2010, ellos consideraron a Poekilopleuron como un afrovenatorino, mientras que Xuanhanosaurus fue recuperados como el metriacantosáurido más basal. Sin embargo, la posición de estos taxones es muy inestable, y su exclusión del análisis da lugar a un cladograma mejor resuelto y más estable. Streptospondylus fue también excluido para resolver mejor la posición de Megalosauridae y Afrovenatorinae. El tetanurano chino Leshansaurus fue incluido por primera vez en un análisis filogenético, y fue recuperado como un afrovenatorino. Tanto Chuandongocoelurus como Monolophosaurus fueron encontrados como externos al clado Orionides. El cladograma presentado aquí sigue a este estudio.

Referencias

Enlaces externos